Gladyschewa ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Anatoljewna Gladyschewa (* 1987), russische Skispringerin
 Swetlana Alexejewna Gladyschewa (* 1971), russische Skirennläuferin